Шрейнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шрейнер, Зденек (1954—2017) — чехословацкий футболист, полузащитник, олимпийский чемпион, двукратный чемпион Чехословакии.
 Шрейнер, Оливия (по мужу Краунрайт; 1855 или 1863—1920) — южноафриканская англоязычная писательница.

См. также 
 Шрайнер